Nossa är ett släkte av fjärilar. Nossa ingår i familjen Epicopeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nossa